Scitico – piano stratigrafico del Triassico
 ciò che è pertinente all'antico popolo degli Sciti
 ciò che è pertinente alla Scizia
 Lingua scitica